Schlacht von Dachau steht für:
 Schlacht bei Dachau 1648 in der Endphase des Dreißigjährigen Krieges
 Schlacht um Dachau 1919 zwischen Kräften der Münchner Räterepublik und der bayerischen Regierung